Йонг Ой-Мун Эмма (; 20 января 1975 — 2 мая 2012) — сингапурская актриса.

Биография 
За свою многолетнюю карьеру Эмма снялась лишь в 2-х фильмах, по большей степени работала в театрах и была довольно успешной сингапурской театральной актрисой.

В январе 2011 года Эмме был поставлен диагноз — рак желудка, несколько месяцев спустя она вышла замуж за своего давнего возлюбленного — дизайнера интерьера Джерри Лима, а 2 мая 2012 года скончалась после 17-месячной болезни в 37-летнем возрасте.

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака желудка